Marcus Valerius Martialis, een Romeins schrijver
 Martialis (geslacht), een mierengeslacht